A Question of Lust – singel zespołu Depeche Mode promujący album Black Celebration
 A Question of Lust – singel Olivera Cheathama promujący album The Colour Of Love
 A Question of Lust – utwór  Martina Lee Gore z płyty A Night With Martin L. Gore Tour